Tierra y Libertad steht für:

 ¡Tierra y Libertad! (Land und Freiheit!), Slogan der mexikanischen Revolution
 Tierra y Libertad (Zeitschrift), spanische Zeitschrift

Orte in Mexiko:
 Tierra y Libertad (Berriozábal), in Chiapas
 Tierra y Libertad (Jiquipilas), in Chiapas
 Tierra y Libertad (La Independencia), in Chiapas
 Tierra y Libertad (Marqués de Comillas), in Chiapas
 Tierra y Libertad (Suchiate), in Chiapas
 Tierra y Libertad (Villaflores), in Chiapas
 Tierra y Libertad (Oaxaca), in Oaxaca
 Tierra y Libertad (Veracruz), in Veracruz
 Tierra y Libertad (Zacatecas), in Zacatecas